Чемпионат мира по трековым велогонкам 2016 года прошёл со 2 по 6 марта в Лондоне под эгидой UCI. В соревновании приняло участие 390 спортсменов из 45 стран. Было разыграно 19 комплектов наград: 10 у мужчин и 9 у женщин. Соревнования прошли в лондонском «Велопарке Ли Вэлли». Чемпионат стал заключительным отборочным стартом в рамках квалификации летних Олимпийских игр 2016 года.

Победу в общекомандном зачёте одержали хозяева соревнований сборная Великобритании, завоевавшая 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых награды. Сборная Франции, выигрывшая аналогичный зачёт в прошлом году, на этот раз не смогла завоевать ни одной медали. Последний раз такой результат французские велогонщики показывали в 2011 году.

Сразу три спортсмена (Йоахим Айлерс, Анастасия Войнова, Лора Тротт) по итогам мирового первенства смогли завоевать по две золотые медали, при этом на счету британки есть ещё и бронза в командной гонке преследования.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт UCI

2016
Март 2016 года
Международные спортивные соревнования в Лондоне
2016 год в Лондоне